Ptereleotris är ett släkte av fiskar. Ptereleotris ingår i familjen Ptereleotridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Ptereleotris